Васи́льевский — бывший остров (в настоящее время Васильевское мелководье, Васильевская банка) в юго-западной части Новосибирских островов (крайний запад Ляховских островов), в восточной части моря Лаптевых. Прежде чем он исчез, он был одним из самых маленьких островов в архипелаге. Мелководье (или банка) получило название по острову. К северо-востоку располагается Семёновская банка, к востоку — остров Столбовой. В 2013 году в этом районе был обнаружен новый остров.

Исторические сведения 
Со времени своего открытия, остров Васильевский быстро уменьшался в размерах, пока полностью не исчез к середине 1930-х гг. за счёт таяния льда, смешанного с породами. Наименьшая глубина в 1965 году составила 0,8 м. Затем увеличение глубин продолжилось за счёт вытаивания льдистых включений в породах дна, химических процессов и под воздействием морского волнения.

Остров Васильевский впервые был обнаружен в 1814 году якутским мещанином Н. С. Бельковым. В 1815 году его передовщик якут Максим Ляхов установил, что это новый остров. Первое посещение острова Н. С. Бельковым состоялось 26 апреля 1822 года.

В 1823 году остров посетил начальник гидрографической экспедиции лейтенант П. Ф. Анжу при своём следовании на остров Бельковский. По данным его исследований, длина острова Васильевский составила 7,4 км, ширина 0,5 км. В 1912 году длина острова сократилась до 4,6 км. Последний раз остров был нанесён на навигационных картах издания 1936 года, после чего на его месте значилась Васильевская банка.

Образование нового острова 

В сентябре 2013 года в этом районе (примерно в 1 км от прежнего расположения острова Васильевского) снова была обнаружена суша площадью около 500 м². Весной 2014 года снимки с вертолёта подтвердили образование нового острова. Он находится на 73°59'25.2" северной широты и 133°05'28.1" восточной долготы (73 градуса 59'086" северной широты и 133 градуса 07'398" восточной долготы), имеет размеры (с учётом лагуны) примерно 370 на 125 м, возвышаясь над уровнем моря примерно на полметра, и выглядит, как гряда торосов.

Примечания 

Новосибирские острова
Бывшие острова
Подводные банки